Okraj Plovdiv () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 683.027 prebivalcev na 5.973 km² površine. Glavno mesto okraja je Plovdiv.

Upravna delitev 
Okraj Plovdiv je razdeljen na 18 občin.

Mesta 
Asenovgrad, Banja, Brezovo, Kalofer, Karlovo, Klisura, Kričim, Kuklen, Laki, Peruštica, Plovdiv, Prvomaj, Rakovski, Sadovo, Sopot, Stambolijski, Saedinenie, Hisarja

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije